Ге́йлер (, , ) — фамилия:

 Гейлер, Григорий Моисеевич (1894—1969) — советский шахматист и шахматный журналист.
 Гейлер, Леонид Бенедиктович (1897 — около 1970) — советский учёный-электротехник.
 Гейлер, Ноэль (1913—2011) — американский адмирал, директор Агентства национальной безопасности в 1969—1972.
 Гейлер, Юрг — швейцарский кёрлингист.
 Гейлер Техада, Лидия (1921—2011) — боливийский государственный деятель, и. о. президента Боливии (1979—1980).
 Гейлер фон Кайзерсберг, Иоганн (1445—1510) — священник швейцарского происхождения, один из самых популярных проповедников позднего средневековья, религиозный писатель.

См. также 
 Гайлер